Guglielmo I di Lussemburgo – conte di Lussemburgo dal 1096 al 1131
 Guglielmo IV di Lussemburgo – granduca di Lussemburgo dal 1905 al 1912
 Guglielmo di Lussemburgo (1963) –principe lussemburghese
 Guglielmo di Lussemburgo (1981) – granduca ereditario di Lussemburgo